

Населённые пункты 
 Чернобыль () — покинутый город Киевской области Украины.

Лексикон 
 «Чернобыль» — разговорное наименование Чернобыльской аварии, аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года (например, «после Чернобыля»).
 Национальный музей «Чернобыль».
 «Чернобыль» — компьютерный вирус Virus.Win9x.CIH.

Кинематограф

Художественные 
 «Чернобыль» () — короткометражный фильм режиссёра Паскаль-Алекса Винсента (Франция, 2009).
 «Чернобыль» () — 5-серийный телесериал в жанре исторической драмы режиссёра Йохана Ренка (США, Великобритания, 2019).
 «Чернобыль: Последнее предупреждение» () — художественный фильм в жанре драмы и катастрофы режиссёра Энтони Пэйджа (США, СССР, Великобритания, 1991).
 «Чернобыль. Зона отчуждения» — 16-серийный телесериал в жанре драматической исторической мистики режиссёров Андерса Банке и Павла Костомарова (Россия, 2014—2019).
 «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» — художественный фильм в жанре фантастического триллера режиссёра Дмитрия Киселёва (Россия, 2019).
 «Чернобыль» — фильм режиссёра Данилы Козловского (Россия, 2021).
 «Чернобыль» — 12-серийный телесериал в жанре детектива и исторической драмы режиссёра Алексея Мурадова (Россия, 2022).

Документальные 
 «Чернобыль — 2001 — Завещание» — документальный фильм режиссёра Роллана Сергиенко (Россия, 2001).
 «Чернобыль. 3828» — документальный фильм режиссёра Сергея Заболотного (Украина, 2011).
 «Чернобыль. Внутри саркофага» () — документальный фильм BBC (США, 1996).
 «Чернобыль. Всё только начинается?» () — 4-серийный документальный фильм режиссёра Бориса Плакского (Украина, 2016).
 «Чернобыль — Тайна смерти академика Легасова» — документальный фильм режиссёра Сергея Мармеладова (Россия, 2006).
 «Битва за Чернобыль» () — документальный фильм режиссёра Томаса Джонсона (США, 2006).
 «Колокол Чернобыля» — документальный фильм режиссёров Роллана Сергиенко и Владимира Синельникова (СССР, 1987).

Другие значения 
 Чернобыльник () — Полынь обыкновенная.
 Чернобыльские хасиды — название хасидской династии.
 Chernobyl: The Untold Story, компьютерная игра
 Chernobylite, мультиплатформенная игра
 S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, компьютерная игра
 Chernobyl VR Project
 Chernobyl Liquidators Simulator
 Побег из Чернобыля (Escape from Chernobyl)
 Chernobyl Commando
 Chernobyl: Road of Death